Le mot discipline renvoie à un ensemble de règles. Il est employé avec les significations décrites ci-dessous.

Respect des règles 

La discipline imposée par le groupe se retrouve dans plusieurs domaines : 
 la discipline militaire ; 
 la discipline ecclésiastique ; 
 la discipline des relations BDSM entre adultes consentants.

En droit, le droit disciplinaire fixe les sanctions que le groupe peut infliger à ceux qui enfreignent les règles écrites ou implicites.

Branche d'études 

La discipline en tant que champ disciplinaire peut se référer à l'une des options suivantes :maner

 spécialité académique d'un étudiant ou d'un chercheur (discipline scientifique ou littéraire) ; 
 disciplines éducatives (voir aussi didactique) ;
 disciplines sportives ;
 disciplines artistiques.

Instrument 

 Une discipline est un objet servant à se flageller.

Musique 

 Discipline, single du groupe Nine Inch Nails, sorti en 2008 ;
 Discipline, album de King Crimson, sorti en 1981 ;
 Discipline, premier album enregistré du groupe belge Manic Movement, sorti en 1997 ;
 Discipline, album de Janet Jackson sorti en 2008 ;
 Discipline  , chanson de Janet Jackson figurant sur l’album du même nom ;
 Discipline, album de Throbbing Gristle sorti en 1981 ;
 Discipline, morceau d'Orelsan figurant sur l'album La fête est finie - Épilogue.
 Discipline est un groupe de rock hardcore néerlandais.
 Discipline est un groupe de rock progressif américain.